Первый дивизион 1991 () — 80-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 20 мая 1991 года и закончился 14 сентября 1991 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1991
Исландия
1991 год в Исландии